A küllő a következőket jelentheti:

 Küllő, a kerék tengelyét és abroncsát összekötő alkatrésze

Földrajz:
 Küllő (németül: Girm, horvátul: Girma): település Ausztriában, Burgenland tartományban, a Felsőpulyai járásban
 Küllőd (szerbül Колут / Kolut, németül Kolluth): falu Szerbiában, a Vajdaság Észak-bácskai körzetében, Zombor községben

Élőlények:

Növények:
 Küllőfolyondárfélék: más néven aktinídiafélék, a hangavirágúak rendjébe tartozó növénycsalád
 Küllőfolyondár: növénynemzetség
 Küllőfolyondárfajok listája

Halak: küllőfélék, a sugarasúszójú halak osztályához és a sügéralakúak rendjéhez tartozó család
 Felpillantó küllő
 Homoki küllő
 Halványfoltú küllő
 Fenékjáró küllő

Madarak: küllő, a harkályformák alcsaládjához tartozó madárnem
 Álarcos küllő
 Andoki küllő
 Aranyhomlokú küllő
 Costa Rica-i küllő
 Fehérhátú küllő
 Fehérhomlokú küllő
 Fehér küllő
 Fernandina-küllő
 Gilaszalagos küllő
 Gyűjtő küllő
 Hamvas küllő
 Hoffmann-küllő
 Japán küllő
 Jávai küllő
 Karolinai küllő
 Lewis-küllő
 Maláj küllő
 Mezei küllő
 Vörösfejű küllő
 Zöld küllő

Hasonló nevűek:
 Küllői-Rhorer László (1911 – 1984) sebész, kórházi főorvos